Campionatul European de Fotbal Sub-21 este o competiție fotbalistică organizată de UEFA, ce se desfășoară din doi în doi ani între echipele naționale, categoria de vârstă sub 21 de ani.

Rezultate

‡‡ A pierdut ca  în (1978-1980) și ca  în (1982). ‡ Echipa a câștigat la penalty.

Trofee câștigate

Semifinale 
 Tabel cu echipele naționale sub 21 de ani care au jucat cel puțin o semifinală.

Referință

Legături externe 

  

Fondări în 1978
Campionate Europene UEFA Under-21